Teil steht für:

 Einzelteil, ein technisch beschriebener, nicht zerlegbarer Gegenstand
 in der Fertigungstechnik das Produkt beim Zerteilen

 Le Teil, Gemeinde im Département Ardèche, Region Rhône-Alpes, Frankreich

Siehe auch:
 Teilmenge (Anteil)
 aktives Teil (elektrisch leitfähig)
 Bauteil – Teilchen (Begriffsklärung) – Part
 Thail, Theil, Theill, Deil